Becuwe est un nom de famille flamand signifiant « bécasse » ; en France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Arnaud Becuwe (né en 1980), joueur français de hockey sur gazon
 Jacques Becuwe (né en 1945), un universitaire, linguiste, anthropologue et géopoliticien franco-nigérien
 Matthieu Becuwe (né en 1982), joueur français de hockey sur glace

Notes et références 

Patronyme flamand